Коллегиальная церковь Баден-Бадена () — римско-католическая коллегиальная церковь в историческом центре немецкого города Баден-Баден в федеральной земле Баден-Вюртемберг. В XVI—XVIII веках — родовая усыпальница баденских маркграфов. Посвящёна апостолам Петру и Павлу.

История 
Построенная в XI веке изначально в романском стиле базилика (основана в 987 году) была в XV веке обновлена в готическом стиле, о чём до сих пор зримо напоминает её алтарная часть (хор) с вытянутыми витражными окнами. В XVIII веке, согласно господствующей моде, было барокизировано внутреннее убранство церкви и надстроена колокольная башня над входом. В 1867 году — на волне «возвращения к корням» — коллегиальная церковь Баден-Бадена получила свой современный «ре-готизированный» облик.

Галерея

Литература 
 Stiftskirche Baden-Baden (3. Auflage). Regensburg, Schnell & Steiner, 2002. ISBN 3-7954-4254-0
 1000 Jahre Kirche in Baden-Baden 987—1987 (Hrsg.: Stiftskirchengemeinde Baden-Baden). Baden-Baden 1987.

Примечания 

Храмы Баден-Бадена
Баден-Баден
Усыпальницы Германии
Романская архитектура Германии
Готическая архитектура Германии
Католические храмы Баден-Вюртемберга